Die Carol Weymuller Open 1997 fanden vom 30. Oktober bis 3. November 1997 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 1997/98 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Cassie Jackman, die nicht erneut teilnahm. Im Finale besiegte die topgesetzte Sarah Fitz-Gerald die an Position zwei gesetzte Michelle Martin mit 9:3, 7:9, 9:0, 3:9 und 10:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA Tour 1997/98
1997
Sportveranstaltung in Brooklyn